Stati Uniti d'America
Millerton – città della Contea di Wayne, Iowa
Millerton – villaggio della Contea di Dutchess, New York
Millerton – città della Contea di McCurtain, Oklahoma